Auguste Arthur de la Rive (1801-1975), Zwitsers natuurkundige
 Edmond De la Rive (1847-1902), Zwitsers professor en militair
 François Jules Pictet de la Rive (1809-1872), Zwitsers zoöloog
 Lucien de la Rive (1834-1924), Zwitsers natuurkundige
 Hans de la Rive Box (1906-1985), Nederlands schrijver
 Nienke de la Rive Box (1986-), Nederlandse presentatrice
Zie ook
 La Rive, een Nederlands restaurant

Zwitserse achternaam